Tonic steht für:

 Tonic Water, chininhaltiges Erfrischungsgetränk, als Kurzform
 Tonic (Band), US-amerikanische Rockband (ab 1993)
 Tonic (Magazin), deutsche Jugendzeitschrift
 Tonic (Jazzclub), ehemaliger Jazzclub in New York

Siehe auch:
 Tonik (Lastkraftwagen)
 Tonikum (Stärkungsmittel)